Ivan Komnen (guverner Drača)
 Ivan Komnen Duka
 Ivan Komnen (domestikos tōn scholōn)